Toonerville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Toonerville (Colorado)
 Toonerville (Kentucky)
 Toonerville (Pennsylvania)